Тумский — «кафедральный».
 Тумский (польск. Ostrów Tumski, Острув-Тумский) — бывший остров на Одре, древнейшая часть Вроцлава.
 Тумский (польск. Ostrów Tumski, Острув-Тумский) — остров в Глогуве.
 Тумский (польск. Ostrów Tumski, Острув-Тумский) — остров на реке Варта в Познани.

См. также 
 Тумский район
 Тумская